Die McCurd Lorry Manufacturing  Co. Ltd. war ein britischer Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller in Hayes (Middlesex). Neben der umfangreichen Nutzfahrzeugherstellung entstand 1922–1926 dort auch ein PKW der unteren Mittelklasse.

Der McCurd 12/20 hp besaß einen seitengesteuerten Vierzylinder-Reihenmotor mit 1,65 l Hubraum. Das Fahrgestell war mit 2591 mm oder 2896 mm Radstand erhältlich.

Trotz der Weltwirtschaftskrise konnte sich der Wagen auf dem Markt halten, insbesondere weil das Hauptgeschäftsfeld der Firma, die Nutzfahrzeugherstellung, genügend Profit abwarf. 1926 wurde sein Bau aber aufgegeben.

Modelle

Quelle 
 David Culshaw & Peter Horrobin: The Complete Catalogue of British Cars 1895–1975. Veloce Publishing plc. Dorchester (1999).  ISBN 1-874105-93-6

Ehemaliger Pkw-Hersteller (London)
Ehemaliges Unternehmen (London Borough of Hillingdon)